Выборы в Совет депутатов Северодвинска V созыва состоялись 8 сентября 2013 года, в Единый день голосования. 

Впервые депутаты Совета депутатов были избраны по параллельной системе голосования: 13 депутатов были выбраны по мажоритарной системе от 13 соответствующих округов города, а остальные 13 депутатов были выбраны по пропорциональной системе.

Вместе с этим в день голосования прошли последние всеобщие выборы мэра г. Северодвинска. Следующие выборы главы муниципального образования осуществлялись депутатами Совета депутатов.

Всего на момент выборов в г. Северодвинск числилось 158 005 избирателей.

Результаты 
По итогам выборов городской парламент Северодвинска впервые состоял из 5-и фракций: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Родины". По единому округу в парламент прошло по 1 кандидату от "Родины" и ЛДПР (по одномандатным округам ни один их кандидат пройти не смог), а всего из 13 депутатов от единого округа 6 было не от партии "Единая Россия".

Примечания 

Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
Единый день голосования 8 сентября 2013 года
Муниципальные выборы в Архангельской области
Северодвинск